Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 69e régiment d'artillerie
 69e régiment d'artillerie à pied
 69e régiment d'infanterie
 69e régiment d'infanterie territoriale

  d'artillerie de campagne

Voir aussi 
 69th Regiment Armory, bâtiment historique à New York

Homonymie d'unités militaires